Светла́на Христофо́ровна Гроздо́ва (Маха́личева) (, Ростов-на-Дону, СССР) — советская гимнастка, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР.

Биография

Происхождение 
Родилась в семье рабочих-каменщиков. Отец Христофор Сергеевич Гроздов — Заслуженный строитель РСФСР, Лауреат Государственной премии СССР (1981).

С семи лет занималась спортом в ростовской детской спортивной школы № 6, пробуя себя в акробатике, танцах и спортивной гимнастике. С 1968 года стала серьёзно заниматься спортивной гимнастикой. Первым тренером была Зинаида Васильевна Насонова. Через год вошла в группу гимнасток под руководством Руслана Спиридоновича Лаврова и Вероники Владимировны Якубовой.

Спортивная карьера 
С 1974 года зачислена в состав клуба СКА.

В 1980 году окончила Ростовский государственный педагогический институт, принимала участие в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Москве.

Из-за проблем со здоровьем после травм была вынуждена оставить спортивную гимнастику. В том же 1980 году переехала в Тольятти, где стала заниматься спортивной акробатикой у Виталия Гройсмана.

Была замужем за своим партнёром по выступлениям в спортивной акробатике Евгением Махаличевым. В 1988 году пара переехала в Ростов.

В 1990 году завершила спортивную карьеру, после чего ещё четыре года выступала в номере артистов цирка «Акробаты-вольтижеры с медведями на подкидных палках» под руководством заслуженного артиста РСФСР Виктора Шемшура.

В 1993 году познакомилась с музыкантом из циркового оркестра Леонидом Марецким, еще спустя два года они поженились, и некоторое время спустя приобрели в Москве однокомнатную квартиру. Сын Максим родился только в 2000 году, у него был обнаружен врождённый порок сердца. Из-за разногласий по вопросам лечения сына пара фактически распалась, не общаясь и не разговаривая друг с другом. В 2004 году Максиму, вопреки воле матери была сделана операция, оказавшаяся успешной, инвалидность с него была снята.

Светлана продолжила работать с детьми с ограниченными возможностями: с 2008 года она работает в московском центре социальной помощи семье и детям «Восточное Дегунино» в должности инструктора по физкультуре.

Ветеран спорта. Ветеран труда. Ветеран ЦСКА.

За высокие спортивные достижения награждена орденом «Знак Почёта».

Достижения 
В 1974 году добилась первых успехов, победив на международных соревнованиях по спортивной гимнастике на приз газеты «Московские новости», и завоевав первую золотую медаль на чемпионате страны. В марте 1974 года ей было присвоено звание мастера спорта СССР, а в октябре — мастера спорта международного класса. В том же году вошла в состав сборной СССР.

В 1976 году стала победительницей в многоборье в соревнованиях на приз газеты «Московские новости» и на чемпионате страны. Вошла в сборную Советского Союза по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 1976 года, вместе с которой и завоевала золотую медаль в командном зачёте. Также была неоднократной чемпионкой РСФСР и Вооруженных сил СССР.

В 1980 году сменила спортивную дисциплину, занявшись спортивной акробатикой. Выступала в смешанных парах, где её партнёром был Евгений Махаличев. Специалисты отмечали сложность, уверенность, артистизм выступления пары. Было замечено, что лиризм, поэтичность движений сочетаются с труднейшими сальтовыми элементами удивительно изящными равновесиями, указывалось и ведущая роль Светланы в данном дуэте. Пара стала многократными чемпионами мира, Европы, завоёвывала кубок мира. Также Светлана многократная чемпионка РСФСР, СССР, Вооруженных сил СССР по спортивной акробатике.

В июле 1981 года ей было присвоено звание мастера спорта СССР по спортивной акробатике, в январе 1982 года — заслуженного мастера спорта СССР по спортивной гимнастике, а в июне 1983 — мастера спорта СССР международного класса по спортивной акробатике.

Результаты

Спортивная гимнастика

Спортивная акробатика 
Выступая в смешанной паре на соревнованиях по спортивной акробатике стала абсолютным чемпионом мира в 1984 и 1988 годах и чемпионом Европы в 1984, 1985 и 1988 годах. Обладательница кубка мира 1985 года.

Чемпионка СССР (1983—86, 1988 годы) в смешанной паре.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гимнасты СССР
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1976 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1976 года
Акробаты СССР
Чемпионы мира по спортивной акробатике
Чемпионы Европы по спортивной акробатике
Чемпионы СССР по акробатике
Акробаты Тольятти
Спортсмены Ростова-на-Дону
Выпускники Ростовского государственного педагогического университета
Мастера спорта СССР международного класса
Кавалеры ордена «Знак Почёта»